Aleksander Michałowski (ur. 1851, zm. 1938) – polski pianista, kompozytor, pedagog
 Aleksander Michałowski (ur. 1870, zm. 1934) – polski lekarz weterynarii, oficer, kapitan armii austriackiej, tytularny generał brygady WP
 Antoni Michałowski (ur. 1730, zm. 1792) – poseł na Sejm Czteroletni, podkomorzy krakowski
 Antoni Michałowski (ur. 1837, zm. 1930) – polski lekarz, działacz społeczny, uczestnik powstania styczniowego
 August Michałowski (ur. 1897, zm. 1952) – polski działacz polityczny
 Czesław Michałowski (ur. 1885, zm. 1941) – polski polityk, minister sprawiedliwości prokurator naczelny II RP
 Henryk Michałowski (ur. 1927) – polski oficer, dowódca wojsk lotniczych
 Janusz Michałowski (ur. 1937) – polski aktor
 Janusz Maciej Michałowski (ur. 1932, zm. 2022) – polski historyk sztuki
 Kazimierz Michałowski (ur. 1901, zm. 1981) – polski archeolog
 Lucjan Michałowski (ur. 1883, zm. 1943) – polski architekt i malarz
 Łukasz Witt-Michałowski (ur. 1974) – polski aktor i reżyser teatralny
 Piotr Michałowski (ur. 1800, zm. 1855) – polski malarz
 Piotr Michałowski (ur. 1955) – polski poeta
 Roman Michałowski (ur. 1949) – polski historyk
 Roman Michałowski (ur. 1953) – polski malarz
 Ryszard Michałowski (ur. 1941) – polski oficer, generał dywizji WP, naczelny prokurator wojskowy
 Tadeusz Michałowski (ur. 1954) – polski astronom
 Witold Stanisław Michałowski (ur. 1939) – polski inżynier, pisarz, podróżnik
 Zygmunt Michałowski (ur. 1918, zm. 2010) – polski dziennikarz, komentator RWE

Polskie nazwiska